

Cinema 
 Savage – film del 1973
 Savage – film del 2009
 Savage – film del 2012

Geografia 
Antartide
 Savage – ghiacciaio sull'isola Thurston, al largo della costa di Eights, nella Terra di Ellsworth

Stati Uniti d'America
 Savage – città del Maryland
 Savage – città del Minnesota
 Isola Savage – isola dell'Alaska

Musica 
 Savage – cantante italiano di musica dance, all'anagrafe Roberto Zanetti
 Savage – rapper neozelandese
 Savage – album discografico degli Eurythmics del 1987
 Savage – singolo di Megan Thee Stallion del 2020
 Savage – EP delle Aespa del 2021

Persone 
 Savage – cantante italiano
 Adam Savage – conduttore televisivo statunitense
 Ann Savage – attrice statunitense
 Aroha Savage – rugbista a 15 neozelandese
 Augusta Savage – scultrice statunitense 
 Ben Savage – attore statunitense
 Brittney Savage – wrestler professionista statunitense
 Bruce Savage – ex calciatore e allenatore di calcio statunitense
 Demba Savage – calciatore gambiano
 Don Savage – cestista statunitense
 Fred Savage – attore, regista e produttore televisivo statunitense
 Gordon Thomas Savage – calciatore, allenatore di calco ed arbitro inglese
 Herschel Savage – attore pornografico e regista statunitense
 John Savage – attore statunitense
 Jon Savage – conduttore televisivo, critico musicale, giornalista e conduttore radiofonico britannico
 Leonard Jimmie Savage – matematico e statistico statunitense
 Minot Judson Savage – pastore protestante e saggista statunitense
 Paul Savage – giocatore di curling canadese
 Randy Savage – wrestler e attore statunitense
 Ric Savage – ex wrestler statunitense 
 Richard Savage – poeta inglese
 Richard Savage, IV conte Rivers – nobile, militare e politico inglese
 Rick "Sav" Savage – bassista britannico
 Robbie Savage – calciatore gallese
 Sam Savage – scrittore statunitense
 Stephanie Savage – sceneggiatrice e produttrice televisiva canadese
 Tiwa Savage – cantante, compositrice e attrice nigeriana 
 Tom Savage – giocatore di football americano statunitense
 William Savage – compositore, organista e cantante inglese

Altro 
 29837 Savage – asteroide
 Cratere Savage – cratere sulla superficie di Mercurio
 Savage – videogioco
 RT-2 (SS-13 Savage) – missile strategico sovietico
 Savage – aereo ultraleggero

Pagine correlate
 Savages
 The Savage